Toledo najczęściej oznacza:
 Toledo – miasto w Hiszpanii, stolica prowincji Toledo

Inne miejsca o nazwie Toledo
 Toledo – miasto w Brazylii, w stanie Paraná
 Toledo – miasto na Filipinach
 Toledo – miasto w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 Toledo – miasto w Kolumbii, w departamencie Norte de Santander
 Toledo – miasto w Urugwaju, w departamencie Canelones

 miejscowości w USA:
 Toledo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Toledo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Toledo – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Toledo – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lincoln
 Toledo – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis

 gminy w USA:
 gmina Toledo (ang. Toledo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 gmina Toledo (ang. Toledo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chase

 Toledo (prowincja) – prowincja w Hiszpanii
 dystrykt Toledo – dystrykt w Belize

 okręgi wyborcze w Belize:
 Toledo East
 Toledo West

Inne 
 Toledo – zespół muzyczny
 Braian Toledo – lekkoatleta argentyński, oszczepnik
 SEAT Toledo – samochód osobowy marki SEAT
 Triumph Toledo – samochód osobowy marki Triumph 
 Francisco de Toledo – wicekról Peru
 „Toledo” – nieistniejące już więzienie w Warszawie